

Persone 
 Cristina Cabedo Laborda – politica spagnola
 Fernando Cabedo – attore comico spagnolo
 Óscar Cabedo – ciclista su strada spagnolo
 Víctor Cabedo – ciclista su strada spagnolo